Андулио Галвез има више значења:

 Андулио Галвез, Санто Доминго (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Андулио Галвез (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику